Глен Фезерстоун (, 8 липня 1968, Торонто) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Фезерстоун (місто) — місто у Великій Британії.